Ladino (etnische groep), een etnische groep in Midden-Amerika
 Ladino (Sefardische taal), de taal van de Sefardische joden in hun toenmalige vaderland Spanje
 Ladinisch, een Reto-Romaanse taal die in de Dolomieten in Italië wordt gesproken